Grand Prix Australii 1988 (oryg. Foster's Australian Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1988, która odbyła się 13 listopada 1988, po raz czwarty na torze Adelaide Street Circuit.

53. Grand Prix Australii, czwarte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Australia
1988
1988 w Australii